Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2000—2001 — 59-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона вшосте здобув Маккабі (Хайфа).

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 
 Тури 1-22

 Тури 23-33

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Маккабі (Тель-Авів) взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубка Ізраїлю 2000—2001.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 
 Чемпіонат Ізраїлю на rsssf 

2000—2001
Ізраїль
Ізраїль
2000 в ізраїльському спорті
2001 в ізраїльському спорті